Восточноафриканская Федерация (, ) — предлагаемое политическое объединение стран-членов Восточноафриканского сообщества (Бурунди, Кения, Руанда, Танзания, Уганда, Южный Судан, Демократическая Республика Конго) в единое суверенное государство.

Состав

География 
Площадь федерации составляет 4,8 млн км², являясь наибольшей в Африке и седьмой в мире. Федерация имеет выход и к Атлантическому, и к Индийскому океану, а крупнейший внутренний водоём Африки, пресное озеро Виктория (68 тыс. км²), является для неё внутренним.

Крупнейшими городами федерации являются крупнейший франкофонный город планеты Киншаса в ДРК (14,7 млн чел. на 2021 год), танзанийский Дар-эс-Салам (6,4 млн чел. на 2020 год) и кенийский Найроби (4,4 млн чел. на 2019 год). Столицу предлагается разместить в танзанийском городе Аруша, расположенном недалеко от границы с Кенией и являющемся штаб-квартирой Восточноафриканского сообщества

Население 
По населению, около 310 млн (2022, оценка ЦРУ), федерация станет первой страной в Африке и четвёртой в мире, и до 2030 года, согласно прогнозу ООН, выйдет на третье, обогнав США (380 млн против 355 млн на 2030 год). Плотность населения ВАФ на 2022 год составляет 65 чел/км². 

В федерации предполагается два официальных языка: суахили и английский.

Экономика 
По оценке книги фактов ЦРУ, ВВП федерации составит 225 млрд $, став пятым в Африке и 51-м в мире. Однако согласно официальному сайту самой ВАФ, на 2021 год он составил 305,3 млрд $.

ВВП на душу населения составит 1500 долларов США.

История создания 
В 2010 году Восточноафриканское сообщество открыло свой собственный общий рынок для товаров, рабочей силы и капитала в регионе, с целью введения единой валюты в 2014 году и созданием полной политической федерации в 2015 году.

14 октября 2013 года лидеры Уганды, Кении, Руанды, Танзании и Бурунди провели встречу в Кампале, обсудив проект конституции для Восточноафриканской Федерации.

15 апреля 2016 года правительство Южного Судана подписало договор об учреждении Восточноафриканской Федерации, чем завершило формальное присоединение к этому интеграционному проекту.

Комитет провёл пятидневное консультативное совещание в Бурунди 14-18 января 2020 года, на котором было объявлено, что к концу 2021 года будет составлен проект конституции конфедерации. Предполагается, что после утверждения проекта шестью государствами-членами восточноафриканского сообщества и затем года консультаций Восточноафриканская конфедерация будет создана к 2023 году. Дорожная карта для создания полноценной политической федерации будет подробно обсуждаться на будущих заседаниях.

29 марта 2022 года в онлайн-формате прошёл 19-й внеочередной саммит глав-государств Восточноафриканского сообщества, на котором была одобрена заявка Демократической республики Конго на вступление в организацию. Уже 8 апреля 2022 года ДРК официально вступила в сообщество.

Примечания 

Восточная Африка
Появились в 2023 году
Федеративные республики
Планируемые государства